Anthony Jung (Villajoyosa, 1991. november 3. –) spanyol születésű német labdarúgó, a Werder Bremen játékosa.

Pályafutása 
Jung fiatalon a Wiesbadenben csapataiban kezdte a labdarúgást. 2005-ben az Eintracht Frankfurt akadémiájára került, ahol 2010-től a második csapat tagja lett. 2012 januárjában s felnőtt csapat akkori edzője Armin Veh elvitte a katari edzőtáborba az első csapattal. A nyári átigazolási időszakban ingyen igazolt az FSV Frankfurt klubjához, ahol 1 évig volt a klub játékosa az első, illetve a második csapatnál.

A 2013-14-es szezon előtt ingyen csatlakozott az RB Leipzig csapatához, ahova 3 évre írt alá. A 2016–17-es szezont kölcsönben az Ingolstadt 04 csapatánál töltötte. 2017 júliusában a dán Brøndby csapatába került kölcsönbe. A kölcsön lejártát követően három évre szerződtették. 2021 júniusában a Werder Bremen klubjához szerződött.

A Német U20-as labdarúgó-válogatott tagjaként két mérkőzésen szerepelt.

Statisztika

Sikerei, díjai 
Brøndby IF
Dán bajnok: 2020–21
Dán kupa: 2017-18

Jegyzetek

Hivatkozások 
 Anthony Jung adatlapja a Transfermarkt oldalán 

Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1991-ben született személyek
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Az FSV Frankfurt labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
A Brøndby labdarúgói
Az Ingolstadt labdarúgói
A Werder Bremen labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
A Dán Szuperliga labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Élő személyek